Marek Wierzbicki (ur. 1964) – polski historyk i harcerz, profesor
 Marek Wierzbicki (ur. 1965) – polski piłkarz
 Marek Wierzbicki (ur. 1965) – polski analityk
 Marek Wierzbicki – polski duchowny i filozof, dr hab.